Dit is een lijst van planetoïden 18901-19000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (18901) - || 2000 MR5 || 24 juni 2000 || LINEAR
|-
| (18902) - || 2000 NN5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18903) Matsuura || 2000 ND9|| 10 juli 2000 || K. Watanabe
|-
| (18904) - || 2000 OY8 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18905) Weigan || 2000 OF0|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18906) - || 2000 OJ19 || 29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18907) Kevinclaytor || 2000 OW0|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18908) - || 2000 OC21 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18909) - || 2000 OE21 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18910) Nolanreis || 2000 OR2|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18911) - || 2000 OY31 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18912) Kayfurman || 2000 OM2|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18913) - || 2000 OU32 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18914) - || 2000 OT35 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18915) - || 2000 OR38 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18916) - || 2000 OG44 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18917) - || 2000 OG48 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18918) Nishashah || 2000 OB0|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18919) - || 2000 OJ52 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18920) - || 2000 OU52 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (18921) - || 2000 PT7 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18922) - || 2000 PU12 || 8 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18923) Jennifersass || 2000 PC3|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18924) Vinjamoori || 2000 PV4|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18925) - || 2000 PY25 || 4 augustus 2000 || NEAT
|-
| (18926) - || 2000 PO26 || 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (18927) - || 2000 PQ26 || 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (18928) Pontremoli || 2000 QH9|| 25 augustus 2000 || Monte Viseggi
|-
| (18929) - || 2000 QU25 || 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18930) Athreya || 2000 QW7|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18931) - || 2000 QX31 || 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18932) Robinhood || 2000 QH5|| 28 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (18933) - || 2000 QW36 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18934) - || 2000 QY36 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18935) Alfandmedina || 2000 QE7|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18936) - || 2000 QA42 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18937) - || 2000 QF42 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18938) Zarabeth || 2000 QU4|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18939) Sariancel || 2000 QZ8|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18940) - || 2000 QV49 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18941) - || 2000 QX50 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18942) - || 2000 QE54 || 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18943) Elaisponton || 2000 QA5|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18944) Sawilliams || 2000 QG1|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18945) - || 2000 QH71 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18946) Massar || 2000 QM5|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18947) Cindyfulton || 2000 QV6|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18948) Hinkle || 2000 QT9|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18949) Tumaneng || 2000 QX5|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18950) Marakessler || 2000 QX5|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18951) - || 2000 QQ98 || 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18952) - || 2000 QF105|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18953) Laurensmith || 2000 QR4|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18954) Sarahbounds || 2000 QT9|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18955) - || 2000 QY122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18956) Jessicarnold || 2000 QK6|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18957) Mijacobsen || 2000 QE8|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18958) - || 2000 QL128|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18959) - || 2000 QG129|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18960) - || 2000 QE130|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18961) Hampfreeman || 2000 QR0|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18962) - || 2000 QV140|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18963) - || 2000 QB141|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18964) Fairhurst || 2000 QJ2|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18965) Lazenby || 2000 QR2|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18966) - || 2000 QO145|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18967) - || 2000 QP151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18968) - || 2000 QX152|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18969) Valfriedmann || 2000 QY2|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18970) Jenniharper || 2000 QU8|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18971) - || 2000 QY177|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18972) - || 2000 QD190|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18973) Crouch || 2000 QJ3|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18974) Brungardt || 2000 QX5|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18975) - || 2000 QZ200|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18976) Kunilraval || 2000 QH6|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18977) - || 2000 QK217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18978) - || 2000 QH232|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (18979) Henryfong || 2000 RC2|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18980) Johannatang || 2000 RY2|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18981) - || 2000 RT3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18982) - || 2000 RH5 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18983) Allentran || 2000 RG6|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18984) Olathe || 2000 RA8|| 2 september 2000 || L. Robinson
|-
| (18985) - || 2000 RR21 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18986) - || 2000 RF22 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18987) Irani || 2000 RU3|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18988) - || 2000 RB24 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18989) - || 2000 RV26 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18990) - || 2000 RW31 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18991) Tonivanov || 2000 RD5|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18992) Katharvard || 2000 RK0|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (18993) - || 2000 RB43 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (18994) Nhannguyen || 2000 RO0|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (18995) - || 2000 RF53 || 5 september 2000 || K. Korlević
|-
| (18996) Torasan || 2000 RR53 || 4 september 2000 || K. Watanabe
|-
| (18997) Mizrahi || 2000 RG4|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (18998) - || 2000 RH55 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (18999) - || 2000 RC60 || 8 september 2000 || K. Korlević
|-
| (19000) - || 2000 RM60 || 3 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten